Sárfalvi Béla (1925–2000) földrajztudós
Sárfalvi Béla (1941–2016) öttusázó, öttusaedző